Сен-Ела́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 45 км на північний захід від Ренна, 60 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 504 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1295,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Елан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Елан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор